The Millionaire Cowboy – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Millionaire Cowboy – film del 1924 diretto da Harry Garson